Рясни́й прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Рясний провулок — провулок у місті Київ.
 У місті Одеса:
 Рясний провулок;
 1-й Рясний провулок;
 2-й Рясний провулок.

Провулки